Nikołaj Ruzski (1854–1918) – rosyjski generał
 Michaił Ruzski (1864–1948) – rosyjski zoolog